Клерак може да се односи на:

 Клерак (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Клерак (Лот и Гарона), насељено место у Француској, у департману Лот и Гарона
 Клерак (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант